Соколов, Сергей Владимирович:
 Соколов, Сергей Владимирович (? — после 1910) — русский архитектор.
 Соколов, Сергей Владимирович (1904—1965) — советский генерал-лейтенант.
 Соколов, Сергей Владимирович (1962—2021) — советский легкоатлет.